CRAF est un sigle qui signifie : :

 Centre royaliste d'Action française mouvement royaliste français
 Comet RendezVous/Asteroid Flyby Projet de mission spatiale de comète de la NASA
 Centre de Ressources et d'Aide à la Formation Centre de ressources documentaires des CFA du réseau de l'apprentissage du CCCA-BTP
 Civil Reserve Air Fleet